Komet Pons je lahko eden izmed naslednjih kometov:

 C/1801 N1
 C/1802 Q1
 C/1804 E1
 C/1806 V1 (druga oznaka 1806 II)
 C/1808 F1 (druga oznaka 1808 I)
 C/1808 M1 (druga oznaka 1808 II)
 C/1810 Q1
 C/1811 W1 (druga oznaka 1811 II)
 C/1813 C1 (druga oznaka 1813 I)
 C/1813 G1 (druga oznaka 1813 II)
 C/1816 B1
 C/1817 Y1 (druga oznaka 1818 II)
 C/1818 W2 (druga oznaka 1818 III)
 C/1822 K1 (druga oznaka 1822 III)
 C/1822 N1 (druga oznaka 1822 IV)
 C/1825 N1 (druga oznaka 1825 II)
 C/1825 P1 (druga oznaka 1825 IV)
 C/1825 V1 (druga oznaka 1826 II)
 C/1826 P1 (druga oznaka 1826 IV)
 C/1826 U1 (druga oznaka 1826 V)
 C/1826 Y1 (druga oznaka 1827 I)
 C/1827 P1 (druga oznaka 1827 III)

Komet Pons se lahko nanaša tudi na naslednje komete:
 Komet Nicollet-Pons (druga oznaka C/1821 B1)
 Komet Pons-Brooks (druge oznake 12P/Pons-Brooks, 12P/1812 O1, 12P/1883 R1, 1884 I, 1883b, 12P/1953 M1, 1954 VII, 1953c)
 Komet Pons-Gambart (druge oznake 273P/Pons-Gambart, P/1827 M1 , 1827 II)
 Komet Pons-Winnecke (druge oznake 7P/Pons-Winnecke, 7P/1819 L1, 1819 III, 7P/1858 E1, 1858 II, 7P/1869 G1, 1869 I, 1869a, 1875 I, 1875b, 1886 VI, 1886d, 1892 IV, 1892c, 1898 II, 1898a, 1909 II, 1909d, 1915 III, 1915b, 1921 III, 1921b, 1927 VII, 1927c, 1933 II, 1933b, 1939 V, 1939c, 1945 IV, 1945a, 1951 VI, 1951c, 1964 I, 1964b, 1970 VIII, 1970b, 1976 XIV, 1976f, 1983 IV, 1983b, 1989 VIII, 1989g)